Volumetrie steht für: 
 Titration, ein chemisches, quantitatives Analyseverfahren
 Tomografie, ein räumliches Messverfahren 
 Methode zur Bestimmung des Volumens eines bei einer Reaktion entstehenden Gases, bei Experimenten im Labormaßstab siehe etwa Kolbenprober